Фэнни Флэгг (, 21 сентября 1944) — американская актриса, писательница и комедиантка.

Биография 
Родилась в американском городе Бирмингем. Настоящее имя Патриция Нил. В начале своей актёрской карьеры ей пришлось сменить имя, так как несмотря на звучность, так же звали обладательницу «Оскара». Закончив театральную школу и университет, вернулась в родной город и начала работать на телевидении в качестве сценариста.

Фильмы с участием Фэнни Флэгг 
 Женщина без правил (1999) — Sally the Waitress
 Жареные зелёные помидоры (1991) — Teacher, в титрах не указана
 Малолетний вампир (1987) — Mrs. Capello
 Harper Valley P.T.A. (сериал) (1981—1982) — Cassie Bowman
 Бриолин (1978) — Nurse Wilkins
 Rabbit Test (1978) — The President’s Wife
 Лодка любви (сериал) (1977—1986) — Liz Merritt
 Sex and the Married Woman (ТВ) (1977) — Virginia Ladysmith
 Оставайся голодным (1976) — Amy
 Чудо-женщина (сериал) (1976—1979) — Amazon Doctor
 Home Cookin' (ТВ) (1975) — Adelle
 Some of My Best Friends Are (1971) — Helen
 New Dick Van Dyke Show, The (сериал) (1971—1974) — 'Mike' Preston
 Пять легких пьес (1970) — Stoney
 Любовь по-американски (сериал) (1969—1974)

Сценаристка 
 Red Bird (2010)
 Жареные зелёные помидоры (1991)

Литературные произведения 
 Дэйзи Фэй и чудеса / Daisy Fay and the Miracle Man (1981)
 Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок» / Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe (1987)
 Поваренная книга кафе « Полустанок» (1993)
 Добро пожаловать в мир, Малышка / Welcome to the World, Baby Girl! (1998)
 Стоя под радугой / Standing in the Rainbow (2002)
 Рождество и красный кардинал / A Redbird Christmas (2004)
 Рай где-то рядом / Can’t Wait to Get to Heaven (2006)
 Я всё ещё мечтаю о тебе / I Still Dream About You (2010)
 На бензоколонке только девушки / The All-Girl Filling Station’s Last Reunion (2013)
 О чём весь город говорит / The Whole Town’s Talking (2016)
 Чудесный парень из «Полустанка» / The Wonder Boy of Whistle Stop (2020)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Писатели США
Писательницы США XX века
Родившиеся 21 сентября
Родившиеся в 1944 году
Литераторы, известные под псевдонимами